Rung är efternamnet för följande personer:

 Frederik Rung, dansk musiker
 Fredrik Rung (1758–1837), svensk skulptör, hovciselör och professor
 Georg Rung, dansk meteorolog
 Henrik Rung, dansk musiker
 Marion Rung (född 1945), finländsk sångerska
 Maja Rung, svensk skådespelare
 Otto Rung (1874–1945), dansk författare

Danska efternamn
Svenska efternamn